Banham ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Banham (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Reyner Banham (1922–1988), englischer Architekturkritiker
 Stanley Banham (1913–1984), englischer Cricketspieler

Banham ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Banham (Norfolk), Dorf in der Grafschaft Norfolk, England

Banham steht für folgende Unternehmen:

 Paul Banham Conversions, britischer Automobilhersteller